Zenta může označovat víc věcí:
 město Zenta ve Vojvodině na severu Srbska (také Senta),
 chráněný křižník SMS Zenta Rakousko-uherského námořnictva,
 třídu křižníků Rakousko-uherského námořnictva – Třída Zenta.
Související články:
 Bitva u Zenty